Fred Brathwaite peut désigner :
 Fab Five Freddy (1959-), de son vrai nom Fred Brathwaite, artiste de graffiti
 Fred Brathwaite (1972-), gardien de but de hockey sur glace canadien

Personnalité utilisant un pseudonyme